With you – singolo di Linda Lee del 1977
 With You – traccia dell'album Hybrid Theory dei Linkin Park del 2000
 With You – singolo di Jessica Simpson del 2004, dall'album In This Skin
 With You – singolo dei The Subways del 2005, dall'album Young for Eternity
 With You – singolo di Chris Brown del 2007, dall'album Exclusive
 With You – singolo di Ashley Walters feat. Mutya Buena del 2009
 With You – traccia dell'album Views di Drake del 2016
 With You – singolo di Kygo del 2017
 With You – singolo di Mariah Caery del 2018
 With You – singolo di Jay Sean del 2019